

Geografia

Francia 
 Grandfontaine – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Grandfontaine – comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)
 Grandfontaine – ex comune ora frazione di Fournets-Luisans, comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Grandfontaine-Fournets – ex comune ora accorpato a Fournets-Luisans, comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Grandfontaine-sur-Creuse – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Grandfontaine – comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)